

Топоніми 

 Александрія — місто в Єгипті
 Александрія — місто в Шотландії, Велика Британія
 Александрія — місто в Румунії
 Александрія Опіанійська — сучасне місто Газні, Афганістан

Населені пункти та їхні частини
 Александрія — село в гміні Озоркув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Александрія — село в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Александрія — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Александрія — село в гміні Конописька Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Александрія — село в гміні Бжезіни Каліського повіту Великопольського воєводства
 Александрія — частина села Ґрущиці в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Александрія — місто, штат Індіана
 Александрія — місто, штат Кентуккі
 Александрія — місто, штат Луїзіана
 Александрія — місто, штат Міннесота
 Александрія — місто, штат Міссурі
 Александрія — місто, штат Нью-Гемпшир
 Александрія — місто, штат Нью-Йорк
 Александрія — місто, штат Пенсільванія
 Александрія — місто, штат Південна Дакота
 Александрія — місто, штат Теннессі
 Александрія — селище, штат Небраска
 Александрія Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Александрія — селище, штат Огайо
 Александрія — переписна місцевість, штат Алабама
 Александрія — місто в штаті Вірджинія, США

Особи 

 Лорес Александрія — американська джазова співачка
 Нана Александрія — грузинська шахістка

Див. також 
 Олександрія (значення)

Примітки